Dolgorukovo – città russa dell'Oblast' di Kaliningrad
 Dolgorukovo – città russa dell'Oblast' di Lipeck